Die Fußball-Landesliga Rheinland 1951/52 war, die fünfte Spielzeit der Landesliga als höchster Amateur-Spielklasse im Gebiet des Fußballverbandes Rheinland. Die Landesliga Rheinland war, unterhalb der damaligen 2. Liga Südwest 1951/52 angesiedelt und nach geographischen Gesichtspunkten in drei Staffeln mit insgesamt 49 Vereinen gegliedert. Germania Mudersbach, die SpVgg Bendorf und der VfL Trier wurden Meister ihrer jeweiligen Staffeln. Insgesamt 14 Vereine qualifizierten sich am Saisonende für die neue eingleisige Amateurliga Rheinland.

Abschlusstabellen 

Staffel Nord

Staffel Mitte
Aus der Staffel Mitte sind nur die Platzierungen überliefert: 

Staffel Süd
Aus der Staffel Süd sind nur die Teilnehmer und die oberen Platzierungen überliefert:

Aufstiegsrunde zur 2. Liga Südwest 
Die SpVgg Bendorf vertrat den Fußballverband Rheinland bei der Aufstiegsrunde zur 2. Liga Südwest, scheiterte aber als Gruppendritter.

Deutsche Amateurmeisterschaft 
Germania Mudersbach vertrat den Fußballverband Rheinland bei der deutschen Amateurmeisterschaft 1952, schied aber bereits in der ersten Runde nach einer 1:3-Niederlage gegen den Cronenberger SC aus.

Einzelnachweise 

1951
Rheinland